Walpertshofen ist ein Ortsname:

 Walpertshofen (Hebertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hebertshausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Walpertshofen (Mietingen), Ortsteil der Gemeinde Mietingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg